Bankhead ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bankhead (Walker County, Alabama)
 Bankhead (DeKalb County, Alabama)
 Bankhead (Atlanta)
 Bankhead Springs (Kalifornien)

in Kanada:
 Bankhead (Alberta)

in Schottland:
 Bankhead (Schottland)

Personen:
 Dan Bankhead (1920–1976), US-amerikanischer Baseballspieler
 Harrison Bankhead (* ≈1955),  US-amerikanischer Jazz-Bassist

 Kyle Bankhead (* 1980), US-amerikanischer Basketballtrainer und ehemaliger -spieler
 Tallulah Bankhead (1902–1968), US-amerikanische Schauspielerin
 Tommy Bankhead (1931–2000), amerikanischer Delta Blues Gitarrist und Sänger
 Walter W. Bankhead (1897–1988), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 William B. Bankhead (1874–1940), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Bankhead Lake, See in Alabama
 William B. Bankhead National Forest, Nationalforst in Alabama

im NRHP gelistete Objekte:
 Bankhead Highway, in Tempe, Arizona, ID-Nr. 85000051
 Bankhead Highway Historic District, in Abilene, Texas, ID-Nr. 98001414
 Bankhead House, in Jasper, Alabama, ID-Nr. 73000375